Henri Delaborde (schilder) - Frans schilder 
 Henri Delaborde (schermer) - Frans schermer 
 Henri de Laborde de Monpezat - prins-generaal van Denemarken

Zie ook
 Henri-François Delaborde (doorverwijspagina)